Armstrong Siddeley Sapphire steht für:

 Armstrong Siddeley Sapphire (Auto), ein Pkw-Modell des britischen Herstellers Armstrong Siddeley
 Armstrong Siddeley Sapphire (Triebwerk), ein Strahltriebwerk des britischen Herstellers Armstrong Siddeley